Jean Charles Athanase Peltier, físico francês
Márcia Peltier, jornalista brasileira

Outros
Efeito Peltier
3850 Peltier

Desambiguações de sobrenomes